Svedberg steht für:

 Maßeinheit für den Sedimentationskoeffizienten
 Svedberg (Mondkrater), benannt nach The Svedberg

Svedberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Svedberg (1931–2012), schwedischer Eishockeyspieler
 Hillevi Svedberg (1910–1990), schwedische Architektin
 Niklas Svedberg (* 1989), schwedischer Eishockeytorwart
 Rudolf Svedberg (1910–1992), schwedischer Ringer
 Ruth Svedberg (1903–2002), schwedische Leichtathletin
 The Svedberg (1884–1971), schwedischer Chemiker und Nobelpreisträger
 Viktor Svedberg (* 1991), kasachisch-schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Swedberg